Glossostipula är ett släkte av måreväxter. Glossostipula ingår i familjen måreväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Måreväxter
Glossostipula